São Paulo Futebol Clube (conhecido apenas por São Paulo e cujo acrônimo é SPFC) foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Goiânia (GO). O clube foi fundado em 1955, pelos irmãos Colicchio. O Tricolor Goiano teve vida efêmera e existiu apenas três anos.

Participações 
O clube estreou em 1956, e não fez feio. Conseguiu um empate e uma vitória contra o  (2 a 2 – 2 a 1, respectivamente), terminando na 7ª posição, num total de 10 clubes. Ainda nessa temporada, o São Paulo acumulou goleadas sofridas impactantes: 10 a 3 e 11 a 0, ambos para o  e 7 a 1 para o .

No ano seguinte (1957), o São Paulo fez uma campanha decepcionante, terminando em último lugar. Dos 16 jogos, só venceu um; empatou outro e foi derrotado em 14 oportunidades.

Curiosidades sobre essa participação
O time simpático sofreu algumas goleadas para o  (4 a 0),  (4 a 1 e 4 a 0) e Mariana (4 a 0). No entanto, a maior goleada sofrida aconteceu no dia 27 de julho de 1957, quando humilhado pelo Goianás por impressionantes 14 a 1. Desse montante de gols, o atacante Dimas (artilheiro daquele ano) marcou sete gols.

Tentativa de fusão 
Em 1958, o São Paulo fundiu-se com o São Luiz de Campinas para formar o Santos Futebol Clube, mas por causa de políticas internas não se permitiu a concretização do plano.

Símbolos

Uniforme
O Uniforme vistoso seguia os moldes do seu homônimo São Paulo Futebol Clube de São Paulo-SP.

Escudo
Assim como o uniforme, o escudo do clube era igual ao do São Paulo Futebol Clube.

Ligações externas 
Página do São Paulo no Futebol de Goyaz

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1955